Gunnar Klintberg kan avse:

Gunnar Klintberg (regissör) (1870–1936), svensk skådespelare, regissör och manusförfattare
Gunnar af Klintberg (1902–1983), svensk generalmajor